Hope steht für:
 Hope (Familienname), Familienname
 Hope (Vorname), weiblicher, seltener auch männlicher Vorname
 Hope (Film), US-amerikanischer Film
 Hope (Kelly Family), Album der Kelly Family
 Hope (Band), deutsche Indie-Band
 Hope (Programmiersprache), Programmiersprache
 Hope (Fahrradkomponenten), britischer Hersteller von Fahrradkomponenten
 Hope Bibelstudien-Institut, Einrichtung der Siebenten-Tags-Adventisten
 Hope Automobil Industri, dänischer Automobilhersteller
 Hope-Diamant, ein Diamant
 Hope & Co., Handelsunternehmen
 Hope Cape Town, südafrikanische Stiftung und AIDS-Hilfsorganisation
 Hope e.V., internationale Hilfsorganisation
 Hope Project, Sozialprogramm in New Delhi
 Hope X, japanisches Raumgleiterprojekt
 Chicago Hope – Endstation Hoffnung, US-amerikanische Fernsehserie
 Logos Hope, christliches Missionsschiff
 Hope Theatre, Londoner Theater im frühen 17. Jahrhundert
 Name auf Englisch einer Raumsonde der Vereinigten Arabischen Emirate, siehe al-Amal
 Hope (Album), Album der Finnischen Metal-Band Swallow the Sun
 Hope (Lied), Popsong von Stefan Airapetjan

Hope oder HOPE steht als Abkürzung für:
 History of Political Economy, Geschichtszeitschrift für politische Ökonomie
 HOPE (Ausschuss), Vereinigung europäischer Krankenhäuser
 HOPE (Dokumentation), Hospiz- und Palliativ-Erfassung
 HOPE/HOSBO, zwei Gleitflugkörper
 Heritage of the People’s Europe, digitale Sammlungen zur Sozialgeschichte und Geschichte der Arbeiterbewegung
 Hackers on Planet Earth, Konferenzreihe

Hope ist der Name folgender Orte:
 Hope (British Columbia) in Kanada
 Hope (Derbyshire) in England
 Hope (Flintshire) in Wales
 Hope (Neuseeland) in Neuseeland
 Hope (Shropshire) in England
 Hope, Ortsteil von Lindwedel, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Hope, Ortsteil von Hameln, Niedersachsen

in den Vereinigten Staaten:
 Hope (Alaska)
 Hope (Arizona)
 Hope (Arkansas)
 Hope (Georgia)
 Hope (Idaho)
 Hope (Indiana)
 Hope (Kansas)
 Hope (Maine)
 Hope (Michigan)
 Hope (Minnesota), im Steele County
 Hope (New Mexico)
 Hope (Town, New York)
 Hope (Weiler, New York)
 Hope (North Dakota)
 Hope (Rhode Island)
 Hope (Texas)
 Hope (Wisconsin), im Dane County

Siehe auch:
 Hope Bay, Bucht im Grahamland, Antarktika
 Hope Island
 Hope Point
 Hope Township
 Hope Valley
 Good Hope
 Hop
 Hoppe
 Lake Hope
 Mount Hope

Abkürzung